Schöpping ist der Familienname folgender Personen:

Wolfgang Schöpping (1926–1983), römisch-katholischer Geistlicher und Theologe

Siehe auch:
 Op dem Hamme gen. von Schoeppingk